Это статья об американской гранж-группе. Об английской рок-группе см. Eyes Adrift (английская группа).

Eyes Adrift — супер рок-группа, состоящая из Криса Новоселича (в прошлом бас-гитарист Nirvana), Курта Кирквуда (гитарист и вокалист из группы Meat Puppets) и Бэта Гауда (барабанщик из групп Sublime и  Long Beach Dub Allstars). В 2002 году они выпустили самоозаглавленный альбом, который являлся смесью панка, гранжа и кантри, соединив вместе весь их предыдущий опыт. Позднее коллектив распался, прекратив существование в 2003 году после провала их дебютного альбома. Кирквуд и Гауд вместе организовали супергруппу Volcano. Альбом в настоящее время не издаётся.

Дискография

Самоозаглавленный альбом 
Eyes Adrift единственный музыкальный альбом, выпущенный группой 24 сентября 2002 года. Композиция «Alaska» с него в виде сингла выпускалась в Великобритании 3 марта 2003 года. Рецензия - Allmusic  ссылка

Список композиций 

Композиция «Inquiring Minds» посвящена ДжонБенету Рамси.

Японская версия альбома, выпущенная 29 января 2003, включала в себя два дополнительных трека, «Son of Pasted» и «The Cup & The Lip». Австралийская редакция альбома называлась не «Eyes Adrift», а, как ни странно, «Bud, Curt & Krist».

Сингл «Аляска» 
CD с синглом «Alaska» вышел 2 декабря 2003 года и включал в себя треки «The Jerk» и «The Cup & the Lip». «The Jerk» и «Son of Pasted» были одноимёнными песнями, переименованными после выхода японской версии.

Состав 
 Крис Новоселич — бас-гитарист
 Курт Кирквуд — гитарист, вокалист
 Бэт Гауд — барабанщик, перкуссия, синтезатор
 Джимми Шортелл — трубач

Рок-группы из штата Вашингтон
Супергруппы
Гранж-группы
Музыкальные коллективы из Сиэтла
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2003 году
Дебютные альбомы 2002 года